La Región Oriental de Colombia puede referirse a:
 regional geológica oriental de Colombia compuesta por la Amazonia colombiana y los Llanos orientales o Región de la Orinoquía.
 Región Oriental, para efectos estadísticos según el DANE está compuesta por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander.

Referencias